Коридор — вузький (переважно довгий) прохід у середині будинку, який з'єднує окремі його кімнати, квартири тощо. Обмежений з обох боків вузький довгий простір; прохід, хідник.
 Коридор — термін у типографіці, що позначає кілька пропусків у суміжних рядках, вишукуваних у вертикальний або похилий ряд.

Див. також 
 Польський коридор
 Чеський коридор
 Лачинський коридор
 Валютний коридор
 Міграційний коридор
 Пан'європейський транспортний коридор
 Коридор Вазарі
 Коридор Силігурі
 Повітряний коридор
 Дунайський коридор
 Коридор смерті
 Торговельний коридор
 Коридор Вахан
 Коридор Капріві
 Онлайн-журнал Korydor